Il cantante di jazz (The Jazz Singer) – film del 1927 diretto da Alan Crosland, con Al Jolson, primo film sonoro della storia del cinema
Il cantante di jazz (The Jazz Singer) – film del 1952 diretto da Michael Curtiz